Otto Gruppe (1851-1921) – mitografo tedesco
Otto Friedrich Gruppe(1804-1876) – filosofo, poeta e filologo tedesco